Танк:
 Танк (от ) — большая ёмкость для жидкости, цистерна, обычно для хранения горючего (также см. танкер); в частности, одно из очистных сооружений называется аэротанк.
 Танк — гусеничная, либо колёсная бронированная боевая машина.
 Царь-танк Лебеденко — русский танк, 1916.
 «Летающий танк» — прозвище советского штурмовика Ил-2 времён Великой Отечественной войны.
 Танк — индийская мера веса.
 Танк — игрок (игровой класс), который отвлекает на себя атаки противников, не подпуская их к другим игрокам.
 Танк — литературная группа украинских деятелей искусства, основанная в 1929 году в Варшаве.
 Танк (Тэнк) — персонаж фильма «Матрица».

Топоним 
 Танк — город в Пакистане.

Персоналии 
 Курт Танк (1898—1983) — немецкий авиаконструктор
 Максим Танк — псевдоним белорусского поэта Евгения Ивановича Скурко (1912—1995).

Фильмы 
 «Танк» — фильм 1984 года, США.
 «Танки» — фильм 2018 года, Россия.

См. также 
 Танки — оскорбительное прозвище искусственных людей (выращенных в танках-цистернах) в американском телесериале «Космос: Далёкие уголки».
 Танк-паровоз — паровоз, который не имеет отдельного тендера и возит запас угля на себе.
 Tank
 Танок — жанр русских народных массовых обрядовых танцев